El término platanero puede referirse a:

 El nombre común de la familia de plantas Platanaceae

 El nombre común de la especie de ave Coereba flaveola de acuerdo a la Sociedad Española de Ornitología.

 El nombre común de la planta Musa × paradisiaca